USS North Dakota ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos nombrado en honor al estado de Dakota del Norte.

 fue un acorazado de clase Delaware que sirvió como buque de entrenamiento durante la Primera Guerra Mundial.
 es un submarino nuclear de clase Virginia, en servicio desde 2014.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos